De vierde etappe van de Ronde van Frankrijk 2016 werd verreden op dinsdag 5 juli 2016 van Saumur naar Limoges.

Parcours 
Het was een vlakke rit van 237,5 km. Er was onderweg 1 beklimming van de vierde categorie: de Côte de la Maison Neuve bij Rancon. Bij Le Dorat was een tussensprint.

Verloop 
Na een veertigtal kilometer hadden we de eerste vlucht van de dag met Thomas De Gendt, Markel Irizar, Andreas Schillinger, Maciej Bodnar, Natnael Berhane, Julien Vermote en Daryl Impey. Het peloton liet echter niet begaan. Alleen Irizar en Schillinger zetten door. Zij kregen het gezelschap van Oliver Naesen en Alexis Gougeard. Het viertal behaalde een maximale voorsprong van ruim zes minuten. Op 35 kilometer van de meet, diende Gougeard zijn metgezellen te laten rijden. Op zeven kilometer van de aankomst werden alle vluchters gegrepen.

Tussensprint

Bergsprints

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Externe link 
 Route van de 4e etappe op letour.fr

04
Sportevenement in Nouvelle-Aquitaine
Sport in Haute-Vienne
Limoges